Lakefield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakefield Township (Luce County, Michigan)
 Lakefield Township (Saginaw County, Michigan)